Il singolare del torneo di tennis Hawaiian Open 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Bill Scanlon che ha battuto in finale Peter Fleming 6-2, 6-0.

Teste di serie 

 Raúl Ramírez (semifinali)
 Harold Solomon (quarti di finale)
 Roscoe Tanner (quarti di finale)
 Sandy Mayer (quarti di finale)

 John McEnroe (semifinali)
 John Newcombe (secondo turno)
 Tim Gullikson (quarti di finale)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hawaiian Open 1978